Liga Profesional de Primera División 1948 var den 46:e säsongen av Uruguays högstaliga i fotboll, och 17:e säsongen som ligan spelades på professionell nivå. Ligan spelades som ett seriespel där samtliga lag mötte varandra vid ett tillfällen, då man avbröt ligaspelet på grund av spelarstrejk efter halva säsongen. Totalt spelades 50 matcher (av 90 planerade matcher) med 190 gjorda mål.

Deltagande lag 
10 lag deltog i mästerskapet, samtliga från Montevideo.

Resultat

Källor 
 

1948
1948 i Uruguay
Fotbollssäsongen 1948